Fontvieille een wijk in Monaco
 Fontvieille een gemeente in het Franse Bouches-du-Rhône